Liudgerkerk (Hesel)
 Sint-Liudgerkerk (Holtgaste)
 Sint-Liudgerkerk (Münster)
 Sint-Liudgerkerk (Norden)

Zie ook
 Sint-Ludgeruskerk